Shibamura bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Shibamura (Han)

Shibamura ist der Familienname folgender Personen:
 Jin Shibamura, japanischer Autor (Wagaya no Oinari-sama.)
 Naoya Shibamura (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yūri Shibamura, japanischer Videospieldesigner